Bock kan syfta på:

 Bock – hanen av vissa hovdjur
 Getabock – hanen för tamget
  Råbock – hanen för rådjur
 Bock (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bocköl – en öltyp
 (Vanligtvis benförsedd) anordning avsedd som stöd för person eller verktyg:
 Hoppbock – ett gymnastikredskap
 Kuskbock – upphöjd sittplats för kusk på en droska eller annan hästvagn
 Sågbock – ställning för att hålla vedklabbe eller liknande på plats vid sågning
 Hagelbock – typ av dubbelpipigt hagelgevär där den ena pipan ligger ovanpå den andra (snarare än sida vid sida)
 Julbock – en symbol för julen
 Råbock – en båttyp
 Syndabock – en person som ges skulden eller tar på sig skulden för det någon annan gjort
 () – ett tecken, se Bock (tecken)
 Bugning – en traditionell hälsningsgest

Geografi

Marshallöarna 

 Bock (ö i Marshallöarna, Rongrik),

USA 

 Bock, Minnesota – en ort Minnesota, Mille Lacs County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar